US Open 2012 představoval 132. ročník čtvrtého a závěrečného grandslamového turnaje tenisové sezóny. Probíhal na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem DecoTurf v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové newyorského Flushing Meadow, jakožto Mezinárodní tenisové mistrovství USA, a to v období od 27. srpna do pondělí 10. září 2012. V původním nedělním termínu 9. září nebyl grandslam dohrán popáté za sebou, a to pro odložení sobotních zápasů vzhledem k neregulérním povětrnostním podmínkám. V sobotu 8. září došlo k evakuaci celého areálu pro blížící se tornádo. Turnaj byl součásti profesionálních okruhů mužů ATP World Tour 2012 a žen WTA Tour 2012. Vítězové si do žebříčků připsali 2 000 bodů.

Základní rozpočet turnaje činil 24 054 000 dolarů. Vítězové dvouher obdrželi částku 1,9 miliónu dolarů a první tři singlisté v konečném pořadí US Open Series 2012 bojovali o bonus podle dosaženého kola. Vítězem mužské části série se stal Novak Djoković, který podruhé v řadě navíc inkasoval prémii půl miliónu dolarů. Ženskou polovinu vyhrála Petra Kvitová, která si připsala bonus ve výši 70 tisíc dolarů.

Obhájci vítězství ve dvouhrách byli Srb Novak Djoković, jenž skončil ve finále na raketě Andyho Murrayho a Australanka Samantha Stosurová, která vypadla ve čtvrtfinále.

132. ročník 
Bývalá světová jednička Belgičanka Kim Clijstersová poté, co ve druhém kole prohrála s teenagerkou Laurou Robsonovou, podruhé ukončila profesionální kariéru. Porážka na newyorském grandslamu pro ni znamenala přerušení série 22 vítězných zápasu v řadě, když si z posledních tři účastí v letech 2005, 2009 a 2010 připsala triumf a poslední předchozí utkání prohrála ve finále US Open 2003 s krajankou Justine Heninovou.

Bezprostředně po utkání Clijstersová prohlásila: „Mám rozhodně pocit, že tohle je perfektní místo na konec. Jenom bych si přála, aby to nebylo dnes“. Následně ještě odehrála druhém kolo smíšené čtyřhry, kde byl jejím spoluhráčem americký tenista Bob Bryan. V zápase podlehli rusko-brazilskému páru a pozdějším vítězům Jekatěrině Makarovové a Brunovi Soaresovi, až v supertiebreaku těsně 12–10 na míče. Na okruh se Clijstersová potřetí vrátila v únoru 2020.

Bývalá světová jednička a vítěz US Open 2003 Američan Andy Roddick také ukončil třináct let trvající profesionální kariéru poté, co ve čtvrtém kole podlehl Argentinci Juanu Martínovi del Potro ve čtyřech setech.

Britka Laura Robsonová po vítězství nad Li Na, stejně jako Češka Andrea Hlaváčková, která zdolala Marii Kirilenkovou a Gruzínka Anna Tatišviliová, postoupily poprvé v kariéře do osmifinále dvouhry na grandslamu.

Pětisetový zápas třetího kola dvouhry mezi Johnem Isnerem a Philippem Kohlschreiberem skončil 3. září ve 2.26 hodin místního času, čímž vyrovnal rekord utkání z roku 1993 mezi Matsem Wilanderem a Mikaelem Pernforsem, když se jednalo o zápas hraný nejdéle do nočních hodin v historii newyorského grandslamu.
 
Ana Ivanovićová se poprvé od titulu na French Open 2008 probojovala do grandslamového čtvrtfinále dvouhry. Na všech předchozích sedmnácti grandslamových turnajích vypadla před touto fází turnaje.

Poté, co Tomáš Berdych porazil světovou jedničku a pětinásobného vítěze Rogera Federera, zaznamenal premiérovou semifinálovou účast na tomto turnaji. Poprvé od French Open 2004 se tak mezi poslední čtyři hráče grandslamové dvouhry neprobojovali ani Federer, ani Rafael Nadal.

Serena Williamsová vyhrála od stavu 4–4 v prvním setu třetího kola s Jekatěrinou Makarovovou 23 her v řadě. Série vítězných gamů skončila při poměru 3–0 v první sadě čtvrtfinále proti Aně Ivanovićové. Ziskem singlového titulu se zařadila po bok Steffi Grafové a starší sestry Venus Williamsové, jako třetí tenistka historie, která dokázala v jedné sezóně vyhrát Wimbledon, letní olympijské hry a US Open. Jednalo se o první třísetové finále žen US Open od roku 1995.

Mužské singlové finále mezi Andy Murraym a poraženým Novakem Djokovićem trvalo 4.54 hodin, čímž vyrovnalo nejdelší finále US Open v historii a také čas druhého nejdelšího finále na Grand Slamu v otevřené éře. Déle se hrálo pouze finále mužské dvouhry na Australian Open 2012.

Vítězové 

Mužskou dvouhru ovládl třetí nasazený Brit Andy Murray, který tak získal první grandslamový titul kariéry. Stal se také prvním britským tenistou od roku 1936, jenž vyhrál dvouhru na grandslamu.

Ženskou dvouhru vyhrála čtvrtá nasazené Američanka Serena Williamsová. Připsala si tak čtvrtý singlový titul z newyorského majoru a v této soutěži celkově patnáctý grandslamový.

V mužské čtyřhře zvítězila druhá nasazená dvojice bratrů Bryana a Mika Bryanových. Oba sourozenci si na newyorském grandslamu připsali čtvrtý titul a celkově dvanáctý grandslamový v mužské čtyřhře.

V ženské čtyřhře získala titul druhá nasazená dvojice italských hráček Sary Erraniové a Roberty Vinciové. Pro obě tenistky výhra představovala premiérové vítězství na newyorském turnaji a celkově druhý triumf v ženské grandslamové čtyřhře. Erraniová se vítězstvím poprvé posunula na pozici světové jedničky ve čtyřhře.

Smíšenou čtyřhru vyhrál rusko-brazilský nenasazený pár Jekatěrina Makarovová a Bruno Soares. Pro oba titul představoval premiérovou grandslamovou výhru kariéry.

Galerie vítězů

Čeští tenisté

Mužská dvouhra

Ženská dvouhra

Výkony českých tenistů 
V mužské dvouhře došel do semifinále šestý nasazený Tomáš Berdych, když mezi posledními osmi přehrál světovou jedničku Federera. V boji o finále za obtížných povětrnostních podmínek nestačil na vítěze turnaje Murrayho. Turnajová pětka Petra Kvitová v ženském singlu skončila v osmifinále, když podlehla Bartoliové. Do stejné fáze turnaje se poprvé probojovala i Andrea Hlaváčková, když vyřadila čtrnáctku Kirilenkovou. Překvapením 1. kola bylo vítězství kvalifikantky Kristýny Plíškové nad osmnáctou nasazenou Görgesovou. Ve druhé fázi pak skončila na raketě Minellaové.

Čeští tenisté měli zastoupení ve třech finále, když do boje o titul postoupil v mužské čtyřhře pár Radek Štěpánek a Leander Paes, v ženské čtyřhře pak dvojice Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, která si zajistila účast na Turnaji mistryň, a konečně ve smíšené čtyřhře si třetí finále na newyorském grandslamu zahrála Květa Peschkeová po boku Marcina Matkowského. Všichni čeští tenisté však odešli poraženi a na titul nedosáhli.

Statistiky 
 Nejvíce es:  Milos Raonic – 103 /  Serena Williamsová – 63;
 Nejrychlejší podání:  John Isner – 232 km/h (144 mph) /  Serena Williamsová – 201 km/h (125 mph);
 Nejvíce dvojchyb:  David Ferrer – 32 /  Maria Šarapovová – 39;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Santiago Giraldo – 75 % /  Sara Erraniová – 83 %
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Andy Murray /  Novak Djoković – 45 /  Viktoria Azarenková – 40

Nejdelší mužská výměna trvala 54 míčů a byla odehrána ve finále mezi Andym Murraym a Novakem Djokovićem za stavu 3–2 a 15–30 z pohledu Brita, který ji prohrál. Nejdelší ženská výměna trvala 35 míčů a byla odehrána mezi Jelenou Jankovićovou a Larou Arruabarrenaovou Vecinovouá ve druhém kole za stavu 6–4, 3–2 a 30–0 pro Srbku, která ji také vyhrála.

Tomáš Berdych se v počtu zahraných es umístil celkově na 2. místě s počtem 78 zásahů a ve statistice proměněných breakbolů na 3. místě s 30 využitými míči.

Dospělí

Dvouhra mužů 

{{Pavouk 8-5
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Roger Federer
| RD1-score1-1=61
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=3
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Tomáš Berdych
| RD1-score2-1=77
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=3
| RD1-score2-4=6

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Andy Murray
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=77
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=6
| RD1-seed4=12
| RD1-team4= Marin Čilić
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=64
| RD1-score4-3=2
| RD1-score4-4=0

| RD1-seed5=8
| RD1-team5= Janko Tipsarević
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=77
| RD1-score5-3=6
| RD1-score5-4=3
| RD1-score5-5=64
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= David Ferrer
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=65
| RD1-score6-3=2
| RD1-score6-4=6
| RD1-score6-5=77

| RD1-seed7=7
| RD1-team7= Juan Martín del Potro
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=63
| RD1-score7-3=4
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Novak Djoković
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=77
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Tomáš Berdych
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=1
| RD2-score1-4=67
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Andy Murray
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=6
| RD2-score2-4=79

| RD2-seed3=4
| RD2-team3= David Ferrer
| RD2-score3-1='''6
| RD2-score3-2=1
| RD2-score3-3=4
| RD2-score3-4=2
| RD2-seed4=2
| RD2-team4=

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Finálové fáze juniorských soutěží

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Bodové hodnocení do žebříčků ATP a WTA

Dotace turnaje 
Částky jsou uváděny v amerických dolarech; v soutěžích čtyřher na pár.

Bonusové finanční prémie 
Tenisté a tenistky, kteří se umístili na prvních třech místech dvouhry v turnajích Emirates Airline US Open Series 2012 obdrželi podle dosažaného výsledku na grandslamu finanční prémii.

Tabulka uvádí hráče, kteří získali prémii za US Open Series v závislosti na dosažené fázi US Open 2012.

Odhlášení tenisté

Muži

Ženy

Obdržení divoké karty 
Následující hráči obdrželi od pořadatelů turnaje divokou kartu (Wild Card) do hlavních soutěží.

Mužská dvouhra 
  James Blake
  Robby Ginepri
  Lleyton Hewitt
  Steve Johnson
  Denis Kudla
  Dennis Novikov
  Guillaume Rufin
  Jack Sock

Ženská dvouhra 
  Mallory Burdetteová
  Julia Cohenová
  Victoria Duvalová
  Nicole Gibbsová
  Bethanie Matteková-Sandsová
  Kristina Mladenovicová
  Melanie Oudinová
  Olivia Rogowská

Mužská čtyřhra 
  Chase Buchanan /  Bradley Klahn
  Christian Harrison /  Ryan Harrison
  Steve Johnson /  Jack Sock
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner
  Nicholas Monroe /  Donald Young
  Dennis Novikov /  Michael Redlicki
  Bobby Reynolds /  Michael Russell

Ženská čtyřhra 
  Mallory Burdetteová /  Nicole Gibbsová
  Kim Clijstersová /  Kirsten Flipkensová
  Samantha Crawfordová /  Alexandra Kiicková
  Irina Falconiová /  Maria Sanchezová
  Madison Keysová /  Jessica Pegulaová
  Grace Minová /  Melanie Oudinová
  Serena Williamsová /  Venus Williamsová

Smíšená čtyřhra 
  Samantha Crawfordová /  Mitchell Krueger
  Irina Falconiová /  Steve Johnson
  Varvara Lepčenková /  Donald Young
  Nicole Melicharová /  Brian Battistone
  Grace Minová /  Bradley Klahn
  Melanie Oudinová /  Jack Sock
  Sloane Stephensová /  Rajeev Ram

Postupující z kvalifikace 
Následující hráči postoupili do hlavních soutěží turnaje z kvalifikace.

Mužská dvouhra 

  Igor Sijsling
  Hiroki Moriya
  Tim Smyczek
  Guido Pella
  Karol Beck
  Grega Žemlja
  Rhyne Williams
  Maxime Authom
  Bradley Klahn
  Guido Andreozzi
  Matthias Bachinger
  Bobby Reynolds
  Jimmy Wang
  Ricardo Mello
  Daniel Brands
  Teimuraz Gabašvili
  Florent Serra – jako šťastný poražený

Ženská dvouhra 

  Magdaléna Rybáriková
  Tatjana Maleková
  Nastassja Burnettová
  Samantha Crawfordová
  Anastasia Rodionovová
  Lesja Curenková
  Edina Gallovitsová-Hallová
  Johanna Kontaová
  Kirsten Flipkensová
  Julia Glušková
  Lara Arruabarrenová
  Elina Svitolinová
  Olga Pučkovová
  Alla Kudrjavcevová
  Stefanie Vögeleová
  Kristýna Plíšková
  Eleni Daniilidouová – jako šťastná poražená

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  US Open – oficiální web

 
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012